Хоакин Фернандес де Кордова-и-Пачеко (; 22 апреля 1787, Мадрид — 1 октября 1871, Мадрид) — испанский военный и аристократ, 10-й маркиз Мальпика, 9-й граф Гондомар, 19-й сеньор Парла, 20-й сеньор Вальдепуса, 6-й герцог Арион и гранд Испании, который занимал должности старшего конюха и сомелье корпуса королевы Изабеллы II.

Происхождение 
Родился 22 апреля 1787 года в Мадриде. Сын Мануэля Антонио Фернандеса де Кордова-и-Пиментель, 9-го маркиза Мальпика (1764—1805), и Терезы дель Кармен Пачеко Тельес-Хирон (1765—1828), которая в 1775 году стала 5-й герцогиней Арион.

У него было несколько семейных контактов с королевским двором. Не вдаваясь в подробности, его дед по отцовской линии, 12-й герцог Мединасели, умерший в 1789 году, был майордомом Карлоса III, главой его королевского дома, а до того — старшим канюхом овдовевшей королевы Изабеллы де Фарнезе и, принц Астурийский Карлос.

Биография 
В 1793 году он был назначен капитаном пехотного полка Военных орденов, которым командовал его отец, а в 1799 году переведен в Малагский пехотный полк. В 1805 году после смерти своего отца Хоакин Фернандес де Кордова унаследовал титул 10-го маркиза де Мальпика. В день восстания 2 мая 1808 года он сражался во главе кучки соотечественников на Толедском мосту, чтобы позднее двинуться в армию Эстремадуры, получив звание полковника кавалерии.

Он участвовал в различных действиях против французских войск в марте 1809 года и был произведён в бригадные генералы 8 апреля 1810 года. Участвовал в битве при Талавере и в битве при Оканье. В августе 1811 года он был назначен адъютантом генерала Кастаньоса и следил за передвижениями армии в Эстремадуре, Галисии и Кастилии.

После окончания войны он женился на Марии де ла Энкарнасьон Альварес де лас Астуриас-Бохоркес, дочери герцога Гора, 16 июня 1814 года, и король Фердинанд VII назначил его бригадным генералом. Он унаследовал герцогский титул от своей матери, когда она умерла в 1828 году.

Из-за своих симпатий к движению «Либеральное трехлетие» после его провала он был лишен дворцовых почестей так называемым Андухарским декретом и, только восстановлен в них, в 1829 году в результате брака монарха с Марией Кристиной де Бурбон-Сицилийской.

С восшествием на престол новой королевы Изабеллы II в 1833 году его удача резко изменилась, поскольку она пользовалась полным доверием королевы-регентши. Сенатор от провинции Толедо в 1834 году, в 1839 году он был награжден Большим крестом ордена Карлоса III и был назначен на свою первую должность — главного конюха королевы.

В 1845 году он был назначен пожизненным сенатором, а через два года дослужился до чина фельдмаршала, с которым служил с 13 июня 1847 года в должности первого главнокомандующего Королевской гвардии алебардистов.

В 1854 году он перестал быть женихом и несколько месяцев занимал должность королевского сомелье. Это дало ему за неоднократные заслуги перед короной Цепь ордена Золотого руна 3 июня 1851 года.

В 1865 году королева Изабелла II назначила его сомелье корпуса во главе своей королевской палаты, и эту должность он занимал до свержения монарха три года спустя.

Его отношение после революции, в котором он остался верен королеве, отказавшись принести присягу королю Амадео I, привело к тому, что он потерял все свои звания и воинские почести.

Награды 
 Кавалер Ордена Золотого Руна
 Большой крест Карлоса III
 Большой крест Ордена Святого Херменегильдо
 Крест за битву при Талавера-ла-Рейна
 Крест Третьей Армии
 Крест Фуги Мадрида
 Кавалер Ордена Святого Дженнаро Неаполитанского
 Кавалер Большого креста Императорского ордена Розы Бразилии

Семья 

Жена с 16 июня 1814 года — Мария де ла Энкарнасьон Франсиска де Асис Альварес де лас Астуриас-Бохоркес Чакон (7 апреля 1798 — 5 мая 1863), дочь Николаса Маурисио Альвареса де лас Астуриаса-Бохоркеса и Велеса-Ладрона де Гевары (1741—1825), 1-го герцога де Гор, 6-го маркиза де лос Трухильос, и Марии дель Кармен Чакон и Каррильо де Альборнос (1772—1860). У супругов были следующие дети:

 Мария дель Кармен Тереза Фернандес де Кордова и Альварес де лас Астуриас-Бохоркес (род. и ум. 24 апреля 1815)
 Хоакин Фернандес де Кордова и Альварес де лас Астуриас-Бохоркес, 10-й маркиз де Повар (29 июля 1816 — 23 ноября 1847)
 Мария де ла Энкарнасьон Хоакина Фернандес де Кордова и Альварес де лас Астуриас-Бохоркес (27 июня 1817 — 8 августа 1884)
 Мария Бланка Фернандес де Кордова Альварес де лас Астуриас-Бохоркес (1 мая 1818 — 23 февраля 1846)
 Луиза Мария Каэтана Фернандес де Кордова Альварес де лас Астуриас-Бохоркес (7 августа 1819 — 13 апреля 1880)
 Педро де Алькантара Фернандес де Кордова Альварес де лас Астуриас-Бохоркес (1819—1883)
 Альфонсо Фернандес де Кордова Альварес де лас Астуриас-Бохоркес (8 июля 1823 — 21 марта 1903)
 Мария Кристина Фернандес де Кордова Альварес де лас Астуриас-Бохоркес (6 сентября 1831 — 18 ноября 1916)
 Гонсало Мария Фернандес де Кордова Альварес де лас Астуриас-Бохоркес (6 августа 1834 — 23 декабря 1892)
 Николас Фернандес де Кордова Альварес де лас Астуриас-Бохооркес (7 декабря 1837—1919)

1 октября 1871 года Хоакин Фернаднес де Кордова и Пачеко скончался в Мадриде. Ему наследовал его внук Хоакин Фернандо Фернандес де Кордова и Альваерс де лас Астуриас-Бохоркес, 7-й герцог де Арион, 11-й маркиз де Мальпика (1845—1891), сын его старшего сына Хоакина Фернандеса де Кордовы, 10-го маркиза де Повара.

Ссылки 
 Don Joaquín Fernández de Córdoba, decimonono y último señor de Parla
 Senado de España, Expediente Personal del Senador. «Fernández de Córdoba, Joaquín». Consultado el 26 de agosto de 2020.

Источники 
 Archivo General de Palacio (AGP). Patrimonio Nacional. Sección Personal.

Герцоги Испании
Маркизы Испании
Гранды Испании
Члены Сената Испании
Кавалеры ордена Золотого руна
Кавалеры Большого креста ордена Карлоса III
Генералы Испании